Siano – comune italiano della provincia di Salerno in Campania
 Siano – frazione del comune italiano di Catanzaro nell'omonima provincia
 Leopoldo Siano – autore televisivo italiano
 Nicky Siano – disc jockey statunitense
 Silvio Siano – regista e sceneggiatore italiano
 Susy Siano – ex calciatrice italiana